Il doppio maschile  del Dubai Tennis Championships 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Fabrice Santoro e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.
Santoro ha fatto coppia con Richard Gasquet, ma ha perso ai quarti contro Simon Aspelin e Julian Knowle.
Zimonjic ha fatto coppia con Daniel Nestor, ma ha perso in semifinale contro Martin Damm e Pavel Vízner.

Mahesh Bhupathi e Mark Knowles hanno vinto in finale 7–5, 7–6(7), contro Martin Damm e Pavel Vízner.

Teste di serie

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (semifinali)
  Simon Aspelin /  Julian Knowle (semifinali)

  Martin Damm /  Pavel Vízner (finale) 
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (campioni)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Dubai Tennis Championships 2008
ATP Tour 2008